Хань Сіюнь і Чжу Лінь були чинними чемпіонками, але вирішили не брати участі разом. Хань виступила в парі з Вірою Звонарьовою, але не змогли захистити свій титул, оскільки в півфіналі їх перемогли Дуань Інін і Ван Яфань. Чжу грала в парі з Ю Сяоді, але в першому колі їх перемогли Прартхана Томбаре і Сюнь Фан'їн.

Дуань і Ван потім вибороли титул, перемігши у фіналі пару Наомі Броді і Яніна Вікмаєр з рахунком 7–6(7–5), 6–3.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw 

Zhengzhou Women's Tennis Open, парний розряд